Турнир в группе С в рамках 55-го чемпионата мира и одновременно 66-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Дании.

В связи с увеличением числа участников в группе А в будущем году, из группы В переходили сразу четыре сборные. Соответственно группу В на следующий сезон пополнили четыре лучшие сборные группы С.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1991
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1991

Ссылки 

 hockeyarchives.info/ 

2